Plotnikowa steht für:
 Plotnikowa (Fluss), Fluss in Russland

Plotnikowa oder Plotnikova () ist die weibliche Form des russischen Familiennamens Plotnikow. Namensträgerinnen sind:
 Marina Plotnikowa (1974–1991), Heldin der Russischen Föderation
 Oksana Plotnikowa (* 1971), ukrainische Ökonomin